Натуральне число 2026
 2026 рік до нашої ери
 2026 рік нашої ери